Patel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bharat K.C. Patel
 Charmaine K. Patel